Телегра́ф:

 Телеграф — средство передачи сигнала по проводам, радио или другим каналам электросвязи.
 Оптический телеграф
 Машинный телеграф — устройство, передающее команды с мостика судна в машинное отделение.
 и другие.

Название 
 «Московский телеграф» — энциклопедический журнал, издавался с 1825 по 1834 год.
 «Телеграф» — дешёвая ежедневная газета в Санкт-Петербурге, заменившая «Телеграфные бюллетени Русского телеграфного агентства»; издавалась и редактировалась К. В. Трубниковым; выходила с 1878 по 1880 год.
 «Телеграф» — большая политико-экономическая и общественная газета, издавалась с 20 января по 18 февраля 1907 года взамен «Страны»; редактор-издатель И. З. Лорис-Меликов.
 «Телеграф» (The Telegraph) — газета в Великобритании.
 «Телеграф» (De Telegraaf) — газета в Нидерландах.
 «Telegraph Road» (Телеграф, Телеграфная дорога) — песня британской группы Dire Straits.
  — станция Парижского метрополитена.

См. также 
 «Ежедневный телеграф»
 Telegraf.by — белорусский портал.